California Molefe – ex velocista botswano
 Popo Molefe – imprenditore e politico sudafricano
 Thabang Molefe – ex calciatore sudafricano, difensore